Příjmení Schiff nosí více významných osobností:

 András Schiff (* 1953) – britský klavírní virtuos a dirigent židovského původu
 Heinrich Schiff (1951–2016) – rakouský violoncellista a dirigent
 Hugo Schiff (1834–1915) – německý chemik, žák Friedricha Wöhlera z Göttingenu
 Peter Schiff (* 1963) – americký burzovní makléř, ekonom, komentátor a populární video blogger
 Richard Schiff (* 1955) – americký televizní a filmový herec